Крутые девчонк:
 «Крутые девчонки», или «Суперкрошки» — американский мультсериал (1998—2005).
 «Крутые девчонки» — американский мультфильм (2002).
 «Крутые девчонки» — немецкий фильм (2008).